Highway to hell, àlbum musical del grup australià AC/DC
 Combat cos a cos (de l'acrònim en anglès Hand-To-Hand), lluita militar sense ús d'armes
 Hèlix-gir-hèlix (del seu nom en anglès Helix-Turn-Helix), element d'estructura secundària de les proteïnes que poden unir-se a l'ADN